Kremna (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor in Bosnië-Herzegovina
 Kremna (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice